Никола́й Фёдорович Беляко́в (1861 — ?) — член Государственного совета, «октябрист».

Из дворян, православный, имел 3200 десятин родового в Симбирской губернии, в статусе «нераздельно с братом».

Окончил Павловское военное училище, гвардии поручик запаса.

1906—1918 — председатель Симбирской губернской земской управы.

1911 — присвоен чин: действительный статский советник.

1912 — камергер Двора ЕИВ, член «Союза 17 октября».

1915 — член Государственного совета от Симбирского губернского земства (до 1917 года), в группе центра.

1916 — с 1 января состоял в группе правого центра.

 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1861 году
Члены Государственного совета Российской империи
Председатели Симбирской губернской земской управы